Windows Image Acquisition – interfaccia Windows per acquisizione immagini
Wounded in action – termine che indica coloro che sono stati feriti in combattimento